Bovenklasse, de hogere kringen
 Society (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 1989
 Society (nummer), een nummer van Eddie Vedder uit 2007
 Society (Amsterdam), een brug in Amsterdam-Oost